Waldbahn bezeichnet:

 Waldbahn, eine Eisenbahn für den Transport forstwirtschaftlicher Erzeugnisse

Waldbahn ist der Name folgender Bahnstrecken und -betriebe im Bayerischen Wald:

 Waldbahn (Marke), Markenname der Länderbahn
 sowie die Spiegelauer Waldbahn, eine Schmalspurbahn für den Holztransport im Bayerischen Wald, die 1960 stillgelegt wurde 

Waldbahn ist weiterhin der Name folgender Bahnstrecken:

 die Bahnstrecke Leipzig-Plagwitz–Markkleeberg-Gaschwitz bei Leipzig
 die Bregenzerwaldbahn im Bregenzerwald (Vorarlberg)
 die Buchhorster Waldbahn in Buchhorst bei Lauenburg/Elbe
 die Eichenberger Waldbahn, eine Feldbahn bei Eichenberg in hessisch-niedersächsischem Grenzgebiet
 die Frankfurter Waldbahn, drei ehemalige Bahnstrecken, heute Straßenbahnstrecken, in Frankfurt am Main
 die Schwäbische-Wald-Bahn auf der Wieslauftalbahn
 die Thüringerwaldbahn, eine Überlandstraßenbahn von Gotha nach Waltershausen  und Bad Tabarz über Friedrichroda
 die Bayerische Waldbahn (Bahnstrecke Plattling–Bayerisch Eisenstein)